Il Rio Biancana è un torrente della Toscana.

Il percorso 
Nasce a Malmantile, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Brucianesi, una frazione di Lastra a Signa. Durante il percorso entra ed esce in 3 piccoli laghetti artificiali costruiti negli anni sessanta del secolo scorso.

Affluenti

Affluenti di destra
 Rio della Bandita

Affluenti di sinistra
 Rio della Romanina

Il bacino del Rio Biancana 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Biancana
Biancana